Michael Davis (baixista) — músico norte-americano membro da banda de rock MC5
 Mike Davis — jogador de beisebol norte-americano
 Jean Carlo — músico brasileiro conhecido pelo pseudônimo Michael Davis

Desambiguações de antropônimos